В соревнованиях по регби-7 среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года приняли участие 12 сборных, в заявку каждой из которых вошло по 12 человек. Клубы для игроков указаны на 6 августа 2016 года, когда начался олимпийский турнир. По ходу соревнований сборные имели право заменить травмированного игрока.

Группа A

Средние показатели команды:
 Возраст: 24,9 года
 Рост: 170 см
 Вес: 68 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Средние показатели команды:
 Возраст: 24,8 года
 Рост: 163 см
 Вес: 64 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Средние показатели команды:
 Возраст: 27,1 лет
 Рост: 171 см
 Вес: 71 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Средние показатели команды:
 Возраст: 25,3 лет
 Рост: 169 см
 Вес: 67 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Группа B

Средние показатели команды:
 Возраст: 28,9 лет
 Рост: 169 см
 Вес: 68 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Средние показатели команды:
 Возраст: 27,8 лет
 Рост: 167 см
 Вес: 65 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Средние показатели команды:
 Возраст: 24,0 года
 Рост: 170 см
 Вес: 71 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Средние показатели команды:
 Возраст: 26,5 лет
 Рост: 167 см
 Вес: 63 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Группа C

Средние показатели команды:
 Возраст: 26,4 лет
 Рост: 165 см
 Вес: 62 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Средние показатели команды:
 Возраст: 26,9 лет
 Рост: 170 см
 Вес: 67 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Средние показатели команды:
 Возраст: 25,4 лет
 Рост: 168 см
 Вес: 69 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Средние показатели команды:
 Возраст: 25,3 лет
 Рост: 164 см
 Вес: 63 кг
Источники: Sports-reference , World Rugby

Примечания

Ссылки